Název Atlas má více významů:

 Atlas (kartografie) – soubor map
 Katalánský atlas
 Atlas (biologie) – soubor fotografií nebo názorných ilustrací organismů se stručnými informacemi o nich
 Atlas (pohoří) – pohoří v severní Africe
 zastarale Atlant
 Atlas (obratel) – první krční obratel
 Atlas.cz – internetový portál
 ATLAS – (A Toroidal LHC ApparatuS) – experiment CERNu a detektor elementárních částic v LHC
 Atlas (odrůda jablek) – česká odrůda jabloně

v textilním průmyslu
 Atlasová vazba – jedna ze základních vazeb tkanin
 Atlas (tkanina) – lesklá hedvábná tkanina
 Atlas (pletenina) – atlasová vazba osnovních pletenin

v astronomii
 Atlas (měsíc) – Saturnův měsíc
 Atlas (kráter) – kráter na Měsíci
 Atlas (hvězda) – ve hvězdokupě Plejády
 ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) – dalekohledy na Havaji

V kosmonautice
 Rakety Atlas – rodina amerických nosných raket
 ATLAS – vesmírná laboratoř

ve vojenství
 Atlas (balistická raketa) – americkou mezikontinentální balistickou raketu
 Atlas (robot) – humanoidní robot vyvíjený společností Boston Dynamics ve spolupráci s DARPA
 Airbus A400M Atlas – vojenský dopraví letoun

V mytologii
 Atlás (mytologie) – podle řecké mytologie titán, který nesl nebeskou klenbu
 Atlas (král) – legendární král Atlantidy, syn boha Poseidóna

v matematice
 Atlas (matematika) – soubor zobrazení (map) definujících varietu

příjmení
 Natacha Atlas (* 1964), zpěvačka

Externí odkazy